Варминско-Мазурский плебисцит  (, ) — плебисцит, проведённый согласно решениям мирного Версальского договора 11 июля 1920 года на территории Вармии, Мазуры и Повислья при образовании Польского государства. Согласно Версальскому договору Польша помимо Великой Польши получила большую часть Гданьского Поморья. Гданьск получил статус вольного города под контролем Лиги Наций. Вопрос о принадлежности Вармии, Мазур и Повислья должен был решаться путём плебисцита. Аргументом присоединения данных территорий к Польше было проживание здесь многочисленного польского населения. Население, проживавшее на территориях, принадлежавших Восточной Пруссии, должно было проголосовать о присоединении данных территорий к вновь образованной Польше либо остаться в пределах Восточной Пруссии. Плебисцит проходил под наблюдением Лиги Наций.

Организация плебисцита 
Плебисцит касался населения, проживавшего в трёх повятах Вармии (г. Ольштын, Ольштынский и Решельский), восьми повятах в Мазурах (Острудский, Нидзицкий, Щитненский, Пишский, Элкский, Олецкий, Гижицкий и Мронговский) и четырёх повятах на Повислье (Суский, Квидзынский, Штумский, Мальбурский). Плебисцит не распространялся на северную часть Вармии и район, располагавшийся возле города Эльблонга.

В Ольштыне и Квидзыне были созданы комитеты «Мазурский плебисцитный комитет» (Mazurski Komitet Plebiscytowy), «Варминский плебисцитный комитет» (Warmiński Komitet Plebiscytowy) и «Мазурский народный союз» (Mazurski Związek Ludowy), которые занимались организацией и распространением идей плебисцита среди польского населения.

Результаты плебисцита 

Результаты плебисцита показали, что польское население не спешило объединяться с Польшей. В районе Ольштына в пользу Германии отдали свои голоса 363 209 человек, за присоединение к Польше — 7980. В районе Квидзына в пользу Германии проголосовали 96 894 человека, за присоединение к Польше — 7947 человек.
 
В результате проведения плебисцита к Польше присоединилось население, жившее в селениях Любстынек, Напромек, Мале Пулько, Нове Лихновы, Крамарово, Боштых и Яново. Также к Польше был присоединён речной порт в Коженёве и железнодорожный мост на линии Квидзын-Опалене. В конечном итоге, почти весь район плебисцита остался в пределах Германии. Польше было передано только 8 гмин: 5 на Повисле и 3 в Мазурах.

См. также 
 Верхнесилезский плебисцит

Примечания

Литература 
 Butler, Rohan, MA., Bury, J.P.T.,MA., & Lambert M.E., MA., editors, Documents on British Foreign Policy 1919—1939, 1st Series, Her Majesty’s Stationery Office, London, 1960, vol.x, Chapter VIII, "The Plebiscites in Allenstein and Marienwerder January 21 — September 29, 1920
 Robert Kempa, Plebiscyt 1920 r. w północno-wschodniej części Mazur (na przykładzie powiatu giżyckiego). In Masovia. Pismo poświęcone dziejom Mazur, 4/2001, Giżycko 2001, p. 149—157
 Andreas Kossert, Ostpreussen: Geschichte und Mythos, ISBN 3-88680-808-4
 Andreas Kossert, Religion versus Ethnicity: A Case Study of Nationalism or How Masuria Became a «Borderland», in: Madeleine Hurd (ed.): Borderland Identities: Territory and Belonging in Central, North and East Europe. Eslöv 2006, S.313-330
 Adam Szymanowicz, Udział Oddziału II Sztabu Generalnego Ministerstwa Spraw Wojskowych w pracach plebiscytowych na Warmii, Mazurach i Powiślu w 1920 roku. In Komunikaty Mazursko — Warmińskie, 4/2004, p. 515—530.
 Wojciech Wrzesiñsk, Das Recht zur Selbstbestimmung oder der Kampf um staatliche Souveränität — Plebiszit in Ostpreußen 1920 in AHF Informationen Nr. 54 vom 20.09.2000

Ссылки 
 Историография Варнинско-Мазурского плебисцита с немецкой и польской сторон
 Карта Восточной Пруссии, 1920 г.
 Памятники Варминско-Мазурскому плебисциту

1920 год в Германии
1920 год в Польше
Референдумы 1920 года
Изменение территории Германии
Референдумы в Польше